В уфологии близким контактом называется событие, при котором человек становится свидетелем неопознанного летающего объекта. Эта терминология и система классификации была введена астрономом и исследователем НЛО Джозефом Алленом Хайнеком в его книге «Опыт с НЛО: научное расследование» (1972 г.). Он ввёл первые три типа контактов. Остальные подтипы близких контактов были позднее добавлены другими уфологами, однако эти дополнительные категории не являются общепринятыми понятиями среди исследователей НЛО вследствие того, что они отходят от научной строгости, которую Хайнек старался привнести в уфологию.

Наблюдения на расстоянии более чем 160 м от свидетеля классифицируются как «Дневные диски», «Ночные огни», или «Радар/Визуальное наблюдение». Наблюдения в пределах 160 м подразделяются на несколько видов «близкого контакта». Хайнек и другие исследователи утверждали, что близкий контакт должен происходить в пределах 160 м, чтобы значительно уменьшить или устранить возможность ошибочного опознания обычных самолётов или других известных явлений.

Шкала Хайнека стала широко известна, когда на экраны вышел фильм «Близкие контакты третьей степени» (1977 г.) в названии которого используется третий уровень шкалы. Рекламные плакаты фильма описывали три уровня шкалы, и сам Хайнек сыграл эпизодическую роль в конце фильма.

Шкала Хайнека

Первый 
Наблюдение одного или нескольких неопознанных летающих объектов:

 Летающие тарелки;
 Странные огни;
 Воздушные объекты, которые не соотносятся с существующими технологиями.

Второй 
Наблюдение НЛО и связанных с ними физических эффектов, в том числе:

 Тепло или излучение;
 Повреждение местности;
 Круги на полях;
 Паралич человека (оцепенение);
 Испуганные животные;
 Помехи в работе двигателей или приёме радиосигналов;
 Эффекты со временем: пробелы в памяти, связанные с НЛО.

Третий 
Наблюдение тех, кого Хайнек назвал «живые существа». Хайнек сознательно выбрал несколько расплывчатый термин «живые существа», чтобы описать существ, связанных с НЛО без осуществления каких-либо необоснованных предположений относительно происхождения или природы этих существ. Хайнек рассматривает этих существ не обязательно в качестве «инопланетян» или «пришельцев». Кроме того, Хайнек в дальнейшем испытывал неловкость с отчётами подобного типа контакта, но считал научным обязательством включить такие контакты в шкалу, тем более, что они представляют значительное меньшинство контактов с НЛО.

Подтипы Блочера 
Исследователь НЛО Тед Блочер предложил шесть подтипов близких контактов третьего рода в шкале Хайнека:

 A: Существо наблюдается только внутри НЛО;
 B: Существо наблюдается внутри и снаружи НЛО;
 C: Существо наблюдается рядом с НЛО, но не направляется ни внутрь, ни наружу;
 D: Наблюдается существо. НЛО отсутствует, но были сообщения о наблюдении НЛО в этом районе примерно в это же время;
 E: Наблюдается существо. Отсутствуют НЛО и сообщения о деятельности НЛО в этом районе;
 F: Отсутствуют существо и НЛО, но имеет место «разумный контакт».

Четвёртый 
Человек похищается неопознанным летающим объектом или его обитателями. Этот тип близкого контакта не был включен в шкалу Хайнека.

Жак Валле, бывший коллега Хайнека, считал, что близкий контакт 4-го рода должен описываться как: «случаи, когда свидетели испытывают преобразование их чувства реальности» для того, чтобы включить в этот тип другие случаи, когда нелепые или сказочные события связываются с контактами с НЛО.

Пятый 
Эти предполагаемые контакты, введённые Стивеном Гриром, являются обоюдными двусторонними событиями, при которых осуществляется контакт с внеземным разумом. Они очень похожи на утверждения некоторых контактёров 1950-х годов, которые заявляли, что осуществляли регулярную связь с доброжелательными пришельцами.

Хотя характер этой двусторонней связи, как правило, является телепатическим, участники этого типа контакта обычно утверждают, что не являются экстрасенсами. Они считают себя контактёрами, поскольку контакт, по крайней мере на начальном этапе, является односторонней связью, исходящей из внеземного разума к субъекту. Вопреки распространенному мнению, не все контактёры в этой группе считают их контакт результатом взаимодействия с инопланетянами.

Шестой 
На Web-сайте Майкла Нейсбитта шестой предложенный сценарий близкого контакта описывается как инцидент с участием НЛО, результатом которого являются травмы или смерть. Эта категория не была включена в шкалу Хайнека и кроме того избыточна: близкие контакты 2-го рода в шкале Хайнека включали контакты с НЛО, которые оставляют прямые вещественные доказательства любого рода.

Седьмой 
Проект «Энциклопедия Чёрного хранилища» (англ. Black Vault Encyclopedia Project) вводит понятие близкого контакта седьмого рода. Оно описывается как половой контакт между человеком и пришельцем, результатом которого является появление гибрида, часто называемого «Звёздным ребёнком». Эта концепция похожа на идеи, пропагандируемые сторонниками теории древних астронавтов, в той части, что пришельцы контактировали, возможно скрещивались и существенно влияли на древнего человека в прошлом.

Однако, понятие близкого контакта седьмого рода расходится с оригинальными концепциями Хайнека. В описании близкого контакта 3-го рода Хайнек специально избегал описания существ, управляющих НЛО, как «пришельцы» или «инопланетяне», утверждая, что отсутствуют достаточные доказательства для определения, есть ли у существ, связанных с НЛО, объективная физическая реальность, не говоря уже о подтверждении их происхождения или мотивов.

См. также 
 Похищение
 Внеземная жизнь
 Неопознанный летающий объект
 Список наблюдений НЛО
 Первый контакт (фантастика)

Примечания 

Уфология